Body Blues – drugi album bluesowego zespołu Daddy’s Cash, wydany w 2013. Pojawia się na nim amerykańska wokalistka R’n’B & soul, Pam Hawkins oraz chór gospelowy Tamali Brown, a także na trąbce Michael „Patches” Stewart.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 2013